Steinhagen è il nome delle seguenti località:

 Steinhagen – comune nella Renania Settentrionale-Vestfalia
 Steinhagen – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario della Pomerania Anteriore Settentrionale)
 Steinhagen – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario di Rostock)

 
 Steinhagen (oggi Juchnajcie) – frazione della città di Gołdap